Chris John ist der Name folgender Personen:
* Chris John (Boxer) (* 1979), indonesischer Boxer
 Chris John (Politiker) (* 1960), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Christoph John
 Christian John (* 1993), deutscher Ringer